

Patronyme 

famille
 famille Alberti, une famille influente de Florence aux  ;
 famille Alberti, une famille d'artistes de Toscane ;

personnalités
 Achille Alberti (1860-1943), sculpteur italien ;
 Alberto Alberti (mort en 1445), cardinal italien ;
 Alberto Alberti (1525 ou 1526-1598), architecte, peintre, sculpteur sur bois italien ;
 Alessandro Alberti (1551-1596), peintre italien ;
 Antonio Alberti, ou Antoniano Ferrarese, né au début du  à Ferrare, actif de 1423 à 1449 ;
 Barbara Alberti (née en 1943), femme de lettres et journaliste italienne ;
 Bruno Alberti (né en 1934), skieur alpin italien ;
 Cherubino Alberti (1553-1615), peintre, graveur sur cuivre et ingénieur militaire italien ;
 Domenico Alberti (1710-1740), compositeur italien ;
 Durante Alberti (dit Durante del Nero) (1556-1623), peintre italien ;
 Eduard Alberti (1827-1898), historien prussien ;
 Ferdinando Alberti (né en 1982), homme politique italien ;
 Friedrich August von Alberti (1795-1878), géologue allemand ;
 Gabriel Albertí (1913-1989), joueur et entraîneur de basket-ball, dirigeant sportif et peintre espagnol ;
 Gerlando Alberti (1927-2012), mafieux italien ;
 Giacomo Alberti (mort en 1335), pseudo-cardinal italien ;
 Gilbert Alberti (), joueur français de rugby à XIII ;
 Giovanni Alberti (1558-1601), peintre italien ;
 Giovanni Alberti (né en 1965), mathématicien italien ;
 Giuseppe Alberti (1640-1716), architecte et peintre italien ;
 Giuseppe Amadeo Alberti (1710-1772), peintre italien ;
 Giuseppe Matteo Alberti (1685-1751), compositeur italien ;
 Guido Alberti (1909-1996), acteur italien ;
 Jean-Eugène-Charles Alberti (1777-1832), peintre hollandais ;
 Johann Friedrich Alberti (1642-1710), compositeur allemand ;
 Johann Georg Alberti (1644-1722), organiste et facteur d'orgue allemand ;
 Jorge Alberti (né en 1977), acteur portoricain ;
 Leandro Alberti (1479-1552), dominicain italien, philosophe et théologien ;
 Leon Battista Alberti (1404-1472), peintre et architecte italien d'origine génoise ;
 Manuel Alberti (1763-1811), prêtre et homme politique argentin ;
  ;
 Maryse Alberti (née en 1954), cinéaste française ;
 Mathilde Alberti (1886-1977), actrice française ;
 Micah Alberti (né en 1984), acteur et mannequin américain ;
 Nero Alberti da Sansepolcro (1502-1568), sculpteur italien ;
 Niccolò Alberti (vers 1250-1321), cardinal italien ;
 Rafael Alberti (1902-1999), poète espagnol.

Toponyme 

 Alberti, partido de la province de Buenos Aires fondé en 1877 ;
 Alberti, chef-lieu de ce partido.